«Чёрный спи́сок» () — американский телесериал, созданный Джоном Бокенкампом, с Джеймсом Спейдером и Меган Бун в главных ролях. В центре сюжета находится агент ФБР, которая работает с одним из самых разыскиваемых бывших агентов-беглецов. Сериал стартовал на NBC в сезоне 2013—2014 годов.

3 декабря 2013 года NBC продлил сериал на второй сезон, который стартовал 25 сентября 2014 года. 11 мая 2014 года сериал был продлён на третий сезон, который стартовал 1 октября 2015 года. 5 декабря 2015 года сериал был продлён на четвёртый сезон, который стартовал 22 сентября 2016 года. 11 мая 2017 года сериал был продлён на пятый сезон. 12 мая 2018 года телеканалом NBC был заказан шестой сезон сериала. 11 марта 2019, телесеть NBC официально продлила Чёрный список на седьмой сезон. Премьера седьмого сезона состоялась 4 октября 2019 года. 20 февраля 2020 года сериал был продлён на восьмой сезон. 27 января 2021 года сериал был продлён на девятый сезон. Его премьера состоялась 21 октября 2021 года. 22 февраля 2022 года сериал был продлён на десятый сезон, который станет последним для телесериала; премьера сезона состоится 26 февраля 2023 года.

Проект был высоко оценён телевизионными критиками США, а актёрская работа Джеймса Спейдера отмечена номинацией на премию «Золотой глобус».

Содержание 
Рэймонд Реддингтон (Джеймс Спейдер), один из самых разыскиваемых преступников в мире, без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших «криминальных умов», но сотрудничать будет только с агентом Элизабет Кин (Меган Бун), только что принятой в ряды ФБР, объясняя это тем, что Кин — «особенная и очень умная».

Актёры и персонажи

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство 
В середине августа 2012 года NBC купил сценарий пилотного эпизода у Джона Бокенкампа и Sony Pictures Television, а 22 января 2013 года канал дал зелёный свет на съёмки пилотного эпизода.

Кастинг на центральные роли начался в феврале 2013 года. 1 марта было объявлено, что Меган Бун будет играть ведущую роль в пилоте, а две недели спустя Джеймс Спейдер присоединился к проекту в главной мужской роли

10 мая 2013 года NBC заказал съёмки сериала для трансляции в сезоне 2013—14 годов. Сериал получил желанный тайм-слот после реалити-шоу The Voice, самой рейтинговой программы канала.

Издательство Titan Publishing Group 22 июля 2015 года начало выпускать серию комиксов основанных на сериале. Автор текстов комиксов Николь Филлипс, художник Бени Лобель.

23 июня 2016 по мотивам сериала на платформах IOS и Android была выпущена видеоигра «Черный список: Заговор» компании Gameloft.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы телеканала NBC